Чезаре Баттисти — итальянские имя и фамилия:

 Баттисти, Чезаре (политик)
 Баттисти, Чезаре (писатель)